Stjerna kan syfta på:

 Knut Stjerna (1874–1909), en svensk arkeolog
 Mariana Stjerna (1921–), svensk författare, översättare, lärare och medium
 Martin Stjerna (1908–1996), en svensk apotekare